Unia Chrześcijańskich Demokratów i Centrum (wł. Unione dei Democratici Cristiani e di Centro)
 Unia na rzecz Centrum (wł. Unione di Centro, UdC)
 Unia Demokratycznego Centrum (hiszp. Unión de Centro Democrático)
 Szwajcarska Partia Ludowa znana także jako Demokratyczna Unia Centrum (fr. Union Démocratique du Centre; wł. Unione Democratica di Centro)
 UDC Chantrea (Unión Deportiva Cultural Chantrea) – hiszpański klub sportowy